

Лорел-Парк — місто, штат Північна Кароліна
 Лорел-Парк — переписна місцевість, штат Вірджинія